Евге́ний Ми́ллер: Миллер, Евгений Владимирович (род. 1978) — российский актёр театра и кино.
 Миллер, Евгений Карлович (1867—1939) — русский военачальник, генерал-лейтенант, руководитель Белого движения на севере России в 1919—1920 годах.